Футбольний турнір на літніх Олімпійських іграх 1984 розпочався 29 липня і закінчився 11 серпня. 

Турнір проводився тільки серед чоловіків, жіночий футбол тоді ще не став олімпійським видом. Це був перший олімпійський футбольний турнір, на який були допущені професіонали. До цього мали право брати в Іграх лише любителі, тому на змаганнях перемагали представники соціалістичних країн Східної Європи, які офіційно не вважались профі. 

За погодженням з ФІФА, щоб зберегти престиж Чемпіонату світу з футболу, на олімпійські змагання було допущено тільки по п'ять гравців з ліга "А", незалежно від віку.

Стадіони 
Футбольний турнір було проведено в чотирьох містах:
 Harvard Stadium (Бостон)
 Військово-морського флоту Memorial Stadium (Аннаполіс, штат Меріленд)
 Stanford Stadium (Пало-Альто, Каліфорнія)
 Rose Bowl (Пасадена, Каліфорнія)

Груповий раунд

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Переможці

Посилання 
 FIFA Match Reports
 RSSSF Archive

Літні Олімпійські ігри 1984
Футбол на літніх Олімпійських іграх 1984